Herlea se poate referi la:
 Alexandru Herlea
 Nicolae Herlea

Vezi și 
 
 Listă de nume românești - litera H

Nume de familie românești